Terioltes är ett släkte av skalbaggar. Terioltes ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vivlar
Terioltes